Унгуряну () — румынская фамилия. Известные носители:
 Унгуряну, Александра (род. 1981) — румынская певица.
 Унгуряну, Михай Рэзван (род. 1968) — румынский государственный и политический деятель, бывший премьер-министр Румынии (февраль-апрель 2012).
 Унгуряну, Ион Спиридонович (1935—2017) — молдавский советский актёр, заслуженный деятель искусств РСФСР (1980)
 Унгуряну, Пётр Николаевич (1894—1975) — молдавский советский специалист в области виноделия.
 Унгуряну, Теодора (род. 1960) — румынская гимнастка, призёр Олимпийских игр.
 Унгуряну, Эмил (1936—2012) — румынский шахматист, международный мастер (1978).

Топоним 
 — река в Румынии.